Jim Nesich, ameriški hokejist, * 22. februar 1966, Dearborn, Michigan, ZDA.

Nesich je večino svoje kariere preigral v severnoameriških ligah, le v sezoni 1992/1993 je igral za Olimpijo Herz Ljubljana, za katerega je v slovenski ligi dosegel štiriindvajset golov in devetindvajset podaj, s čimer je bil prvi podajalec lige. Kariero je končal v ligi IHL pri klubu Los Angeles Ice Dogs po sezoni 1995/1996.

Pregled kariere

|-
| Verdun Junior Canadiens
| QMJHL
| 83/84
|
| 70
| 22
| 24
| 46
|
| 35
|
| 10
| 11
| 5
| 16
|
| 2
|-
| Verdun Junior Canadiens
| QMJHL
| 84/85
|
| 65
| 19
| 33
| 52
|
| 72
|
| 14
| 1
| 6
| 7
|
| 25
|-
| Verdun Junior Canadiens
| QMJHL
| 85/86
|
| 71
| 26
| 55
| 81
|
| 114
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sherbrooke Canadiens
| AHL
| 85/86
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Verdun Junior Canadiens
| QMJHL
| 86/87
|
| 62
| 20
| 50
| 70
|
| 133
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sherbrooke Canadiens
| AHL
| 87/88
|
| 53
| 4
| 10
| 14
|
| 51
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 20
|-
| Sherbrooke Canadiens
| AHL
| 88/89
|
| 74
| 12
| 34
| 46
|
| 112
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 10
|-
| Sherbrooke Canadiens
| AHL
| 89/90
|
| 62
| 21
| 31
| 52
|
| 79
|
| 12
| 2
| 13
| 15
|
| 18
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 90/91
|
| 72
| 13
| 30
| 43
|
| 79
|
| 9
| 0
| 4
| 4
|
| 36
|-
| Kalamazoo Wings
| IHL
| 91/92
|
| 80
| 13
| 19
| 32
|
| 85
|
| 12
| 3
| 7
| 10
|
| 12
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
| 24
| 29
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 93/94
|
| 65
| 23
| 42
| 65
|
| 126
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 94/95
|
| 77
| 7
| 21
| 28
|
| 128
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Ice Dogs
| IHL
| 95/96
|
| 45
| 0
| 12
| 12
|
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |800
| bgcolor="#7FFF00" |204
| bgcolor="#7FFF00" |391
| bgcolor="#7FFF00" |595
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1089
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |72
| bgcolor="#7FFF00" |20
| bgcolor="#7FFF00" |40
| bgcolor="#7FFF00" |60
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |133
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski centralni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1984
Hokejisti Verdun Junior Canadiens
Hokejisti Sherbrooke Canadiens
Hokejisti Kalamazoo Wings
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Cape Breton Oilers
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti Los Angeles Ice Dogs